

Musica 
 Eliza – opera di Thomas Arne del 1754
 Eliza – opera di Luigi Cherubini del 1794

Altro 
 Eliza – nome proprio di persona femminile
 ELIZA – chatterbot

Pagine correlate 
Elisa